Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Botswana. IJsland heeft geen ambassade in Botswana.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Botswana
IJslandse